John Phillips může být:

 John Phillips (hudebník) (1935–2001) – americký hudebník
 John Phillips (astronaut) (* 1951) – americký astronaut
 John Phillips (geolog) (1800–1874) – britský geolog
 John Phillips (herec) (1914–1995) – britský herec

Externí odkazy